Комета — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки» ( (Bloch, 1782)) отличающаяся удлинённым в виде ленты хвостом.

История происхождения 
По одним источникам, Комета считается выведенной в США в начале 1880-х годов Муллетом. Однако в книге «Aquaria», изданной в 1898 году, указывается что комета называется японской и попала она в Америку в 1872-ом. Сам Муллет также сообщает о японском происхождении комет в своей книге, изданной в 1883 году. Японцы же, совершенно не претендуют на пальму первенства в получении этой породы золотых рыбок. Вероятно, что Муллет вывел американскую разновидность породы «Комета» от особей, полученных из Японии. В настоящее время неизвестно, от каких рыб было получено потомство в США. Рыбы, похожие по описаниям на комету, упоминаются как полученные из Макао в 1834 году.

Описание 
Длина около 18 см. Удлинённое тело, как и все плавники. Хвостовой плавник одинарный, с глубоким вырезом и длиннее самого тела в ¾ раза.

В основном «кометой» называется обыкновенная золотая рыбка с несколько приподнятой спиной и удлинённым наподобие ленты хвостовым плавником с одинаковыми концами. У некоторых видов этой породы длина хвоста превосходит тело рыбки в три—четыре раза. Обе лопасти хвоста бывают также очень удлинёнными и образуют «вилку». Зачастую к такому удлиненному хвосту присоединяются ещё и чрезвычайно длинные грудные и брюшные плавники, свешивающиеся в виде лент.

Среди комет особенно ценятся серебряные рыбки с ярко-красным или лимонно-жёлтым хвостом. Особенно привлекательны рыбы с красно-белыми пятнами по телу.

Вариации 
 Вуалевая комета

См. также 
 Золотая рыбка
 Вуалехвост

Литература 
 Н. Ф. Золотницкий (1851—1920) «Аквариум любителя»
 «Fancy Goldfish: A Complete Guide to Care and Collecting» by Dr. Erik L. Johnson, D.V.M. and Richard E. Hess, Weatherhill, Shambala Publications, Inc., 2006 — ISBN 0-8348-0448-4
 «An Interpet Guide to Fancy Goldfish» by Dr. Chris Andrews, Interpet Publishing, 2002. — ISBN 1-902389-64-6

Примечания и сноски

Ссылки 
 Комета
 Комета. «Стандарт Американского общества золотых рыбок» США, 1988 год 

Аквариумные рыбы
Золотые рыбки